Janet ou Janete ou Janeth ou Yanet sont des variantes anglo-saxones ou hispaniques du prénom français , lui-même dérivé de .
C'est aussi un patronyme français, diminutif de .

Personnalités portant ce prénom

Janet  
 Janet Ågren (1949-), une actrice suédoise
 Janet et Allan Ahlberg, des auteurs et illustrateurs britanniques de littérature d'enfance et de jeunesse
 Janet Augusto, cycliste française
 Janet Baker (1933 -), une chanteuse d'opéra britannique
 Janet Beecher (Janet Meysenburg, 1884-1955), une actrice américaine
 Janette Bertrand (1925-), une journaliste, comédienne, écrivaine et féministe québécoise
 Janet Brandt (1914-2004), une actrice américaine
 Janet Brennan Croft, (1961-), une universitaire américaine spécialiste de J. R. R. Tolkien
 Janet Chapman (1932-), une actrice américaine
 Janet Dailey, (1944-2013), une écrivaine américain de romances
 Janet Evanovich (1943-), une écrivaine américaine de romans policiers
 Janet Evans (1971-), une nageuse américaine
 Janet Frame (1924-2004), une femme écrivaine néo-zélandaise
 Janet Gaynor (1906-1984), une actrice américaine
 Janet Gyatso (1949-), un professeur au département des religions de l'Université Harvard et écrivaine, spécialiste de la religion tibétaine
 Janet Healy, une productrice américaine de cinéma
 Janet Hopps Adkisson, (1934-), une joueuse de tennis américaine
 Janet Hubert-Whitten (1956-), une actrice américaine
 Janet Jackson (1966-), une chanteuse de R&B et actrice de cinéma afro-américaine, sœur de Michael Jackson
 Janet Jagan (1920-2009), Première ministre puis présidente de la République coopérative du Guyana
 Janet J. McCoy (1916-1995), une femme politique américaine
 Janet Jones (Janet Marie Gretzky, 1961-), une actrice américaine
 Janet Kear (1933-2004), une ornithologue britannique
 Janet Kidder (1972-), une actrice canadienne
 Janet Lee (1976-), une joueuse de tennis taïwanaise
 Janet Lee Beaton, un des pseudonymes de Stéphane Jourat (1924-1995), un écrivain belge 
 Janet Leigh (de son vrai nom Jeanette Helen Morrison, 1927-2004), une actrice américaine 
 Janet Lynn Kavandi (1959-), une astronaute américaine
 Janet Margolin (1943-1993), une actrice américaine
 Janet McTeer (1961-), une actrice britannique
 Janet Montgomery (1985-), une actrice anglaise de télévision et de cinéma
 Janet Moreau (1927-), une athlète américaine 
 Janet Napolitano (1957-, une femme politique américaine
 Janet Nelson (1942-), une historienne britannique et professeur d'histoire médiévale 
 Janet Newberry Wright (1953-), une joueuse de tennis américaine
 Janet Norton Lee (1907-1989), la mère de Jacqueline Kennedy et de Lee Radziwill
 Janet Opal Jeppson (1926-), une romancière américaine
 Janet Peoples, une scénariste américaine
 Janet Reno (1938-), femme politique américaine
 Janet Rotblatt, une actrice américaine
 Janet Rowley (1925-2013), une généticienne américaine
 Janet Russell Perkins, (1853-1933), une botaniste et ptéridologue américaine
 Janet L. Robinson, (1950-), une personnalité américaine du monde des affaires et de la presse 
 Janet A. Sanderson une ambassadrice des États-Unis en Haïti
 Janet Simpson (1944-2010), une athlète britannique
 Janet Sue Fender, une opticienne et physicienne américaine
 Janet Taylor Caldwell (1900-1985), une écrivaine américaine
 Janet Todd (1942-), une critique littéraire britannique
 Janet Tracy Keijser, une actrice canadienne
 Janet Vaughan (1899-1993), une physiologiste britannique
 Janet Waldo (1924-), une actrice américaine
 Janet Woollacott, une danseuse britannique, première épouse du chanteur français Claude François
 Janet Yellen (1946-), une secrétaire d'État au Trésor des États-Unis
 Janet Young-Langford (1951-), une joueuse de tennis australienne

Janete  
 Janete Clair (1925-1983), une scénariste brésilienne

Janeth  
 Janeth Arcain, (1969-), une joueuse de basket-ball brésilienne
 Janeth Jepkosgei (1983-), une athlète kényane

Yanet  
 Yanet Bermoy (1987-), une judokate cubaine

Personnalités portant le patronyme Janet 
 Ange-Louis Janet, (pseudonyme Janet-Lange, 1811-1872), un peintre, illustrateur, lithographe et graveur français
 Charles Janet (1849-1932), ingénieur, industriel et inventeur français
 Émile Janet (1838-1920), architecte français
 Gustave Janet (1829-1898) artiste français
 Jules Janet (1861-1945), psychologue et médecin français, cousin du physicien Paul Janet, frère du psychologue Pierre Janet
 Laurent-Marie Janet (1768-1841), homme politique français
 Léon Janet (1861-1909), ingénieur, homme politique et député français
 Maurice Janet (1888-1983), mathématicien français
 Paul Janet (1823-1899), philosophe français
 Paul Janet (1863-1937), physicien français, normalien, et deuxième directeur de l'école Supélec, fils du philosophe Paul Janet
 Pierre Janet (1859-1947), philosophe, psychologue et médecin français, cousin du physicien Paul Janet, frère du médecin et psychologie Jules Janet

Personnages fictifs 
 Janet Fraiser, personnage de la série Stargate SG-1
 Janet Cunningham, un personnage fictif de la série cinématographique des Destination finale
 Janet Garrison, un personnage fictif de la série animée South Park

Musique 
 Janet. est un album de 1993 de la chanteuse américaine Janet Jackson
 Janet Megamix 04, un megamix produit par le DJ Chris Cox pour la promotion du huitième album de Janet Jackson

Littérature 
 Janet la revenante, une nouvelle fantastique de Robert Louis Stevenson publiée en 1881

Toponymie 
 Janet, un hameau du Comté de Rocky View, dans la province canadienne d'Alberta

Divers 
 Janet, une barge de l'Amirauté britannique construite en 1892 ;
 Janet, une flotte d'avions de passagers exploités pour le département de la Force aérienne des États-Unis.

Notes et références

Voir aussi 

Prénom féminin
Patronyme français
Homonymie de patronyme